Для передачи итальянских имён собственных и непереводимых реалий в русском языке используются унифицированные правила практической транскрипции.

Дополнительные замечания 
 Апостроф при русской передаче итальянских названий сохраняется после однобуквенных предлогов и артиклей; в остальных случаях он заменяется дефисом: L’Aquila — Л’Акуила, Canneto sull’Oglio — Каннето-суль-Ольо.

Примечания

Литература 
 Ермолович Д. И. Методика межъязыковой передачи имён собственных. — М.: ВЦП, 2009. — С. 62—65. ISBN 978-5-94360-014-2.
 
 Гиляревский Р. С., Старостин Б. А. Иностранные имена и названия в русском тексте. — М.: «Высшая школа», 1985. — С. 154—164.
 

Итальянский язык
Практическая транскрипция с русским языком